Iaia – pittrice romana del I secolo a.C.
Iaia – personaggio de La storia infinita
Iaia – album di Mario Lavezzi del 1976